Belasting (fiscaal), door de overheid geheven geld
Belasting (constructieleer)
Belasting (elektrotechniek)
Belasting (lichamelijk)